Die Communauté de communes de la Picardie Verte (CCPV) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 1996 gegründet und umfasst 88 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Grandvilliers.

Mitgliedsgemeinden

Änderungen im Gemeindebestand 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Formerie und Boutavent in die Commune nouvelle Formerie auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 88.

Quellen 

Picardie verte
Gegründet 1996